Дмитріє́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Дмитрієнко Андрій В'ячеславович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дмитрієнко Марія Федорівна (псевд.: Данка Мар'яненко; 19.03.1935, Таганрог) — фахівець із спеціальних історичних дисциплін, джерелознавець, дослідниця проблем середньовіччя та історії етнонаціональних спільнот.
 Петро Дмитрієнко (; (1925—1974) — французький художник українського походження.
 Дмитрієнко Станіслава Григорівна ( 1948) — російський хімік-аналітик, доктор наук і професорка. Фахівчиня в галузі розділення та концентрування речовин. Створила власний напрямок — використання пінополіуретанів у хімічному аналізі.

Прізвище як частина назви об'єкта або предмета:
 13489 Дмитрієнко (13489 Dmitrienko) — астероїд.

Українські прізвища